Jaume Partagàs i Ravell, creador de la marca de cigars que porta el seu nom.
  Partagás (cigar cubà), És el nom d'una marca de cigars premium produït a l'illa de Cuba per Habanos SA
  Partagás (cigar dominicà), És el nom d'una marca de cigars produïts a la República Dominicana, per la companyia General Cigar.